Бе́тлен () — венгерская фамилия.

Известные представители:

 Бетлен, Вольфганг (ум. 1679) — канцлер Седмиградии, автор 16-томной истории Трансильвании.
 Бетлен, Габор (1580—1629) — король Венгрии (1620—1621), руководитель антигабсбургского движения.
 Бетлен, Иоганн (ум. 1687) — канцлер Седмиградии, автор «Rerum Transilvanicarum libri VI» (Германштадт, 1665).
 Бетлен, Иштван (1874—1946) — премьер-министр Венгрии (1921—1931).
 Бетлен, Ката (1700—1759) — писательница, мемуаристка.
 Иштван ІІІ Бетлен (1582—1648) — князь Трансильвании.

Примечания